1840 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В США началось регулярное обращение специальных вагонов для почтовых перевозок.

Персоны

Родились 
 Па́вел Никола́евич Ба́сов — генерал-майор, начальник Закаспийской железной дороги.

Примечания 

1840